Druid’s Circle ist der Name folgender Steinkreise auf den britischen Inseln:

 Druid’s Circle (Conwy) in Conwy, in Gwynedd, Wales
 Druid’s Circle (Cumbria) in South Lakeland, Cumbria, England
 Druid’s Circle (Cheshire) in Cheshire, England moderner Steinkreis
 Druid’s Circle in Kerry, Irland, siehe Steinkreis von Kenmare